Włodek – nazwisko
 Jan Zdzisław Włodek (1885–1940) – polski agronom, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Józef Włodek (1891–1944) – Prezydent Grudziądza
 Ludwika Włodek (ur. 26 grudnia 1976) – polska publicystka, dziennikarka i socjolożka, zajmująca się Azją Środkową
 Michał Włodek (ros. Михаил Фёдорович Влодек) (1780–1849) – generał jazdy armii Imperium Rosyjskiego
 Gustaw Włodek (1877–1946) – polski inżynier.
 Adam Włodek (1922–1986) – polski poeta, redaktor i tłumacz. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939
 Sabina Agnieszka Włodek (ur. 14 grudnia 1973 w Mikołowie) – polska piłkarka ręczna, trenerka. Jest wychowanką klubu GZKS Sośnica Gliwice
 Jan Marian Włodek (1924–2012) – polski hydrobiolog i ichtiolog, profesor nauk przyrodniczych, pracownik naukowy
 Maciej Włodek – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III kadencji (1870-1876), włościanin z Łowczowa. Wybrany w IV kurii obwodu Tarnów, z okręgu wyborczego
 Roman Włodek (1873–1915) – podporucznik kawalerii Legionów Polskich. Ostatni potomek starodawnej polskiej